Мелков — фамилия; имеет женскую форму Мелкова.
 Мелков, Вячеслав Гаврилович (1911—1991) — учёный-геолог, минералог, специалист по минералогии урана, лауреат премии имени А. Е. Ферсмана.
 Мелков, Геннадий Михайлович (род. 1932) — советский юрист, морской офицер. 
 Мелков, Михаил Петрович (род. 1905) — доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Производство и ремонт машин» Саратовского Политехнического института.
 Мелкова, Полина Владимировна (1911—1985) — советская переводчица; переводила в основном с английского языка.

См. также 
 Старое Мелково — деревня в Конаковском районе Тверской области России, административный центр Старомелковского сельского поселения.